Dilger ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Dilger (Maler) (1826–1906), deutscher Maler 
 Alexander Dilger (* 1968), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Alfred Dilger (1897–1975), deutscher evangelischer Geistlicher

 Bernhard Dilger (1931–2016), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Daniel Dilger (1572–1645), lutherischer Pastor in Danzig
 Franziska Dilger (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Dilger (1712–1773), deutscher Uhrmacher
 Hansjörg Dilger (* 1968), deutscher Ethnologe
 Johann Baptist Dilger (1814–1847), bayerischer Zeichner und Lithograf
 Josef Dilger (1899–1972), deutscher Maler, Graphiker, Musiker und Lehrer
 Juliane Besters-Dilger (* 1952), deutsche Slawistin
 Ken Dilger (* 1971), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ludwig Dilger (1827–1903), deutscher Chorsänger in Wiesbaden
 Nathanael Dilger (1604–1679), deutscher lutherischer Theologe
 Richard Dilger (1887–1973), deutscher Landschaftsmaler
 Simon Dilger (1671–1750), Uhrmacher aus dem Schwarzwald
 Werner Dilger (1942–2007), deutscher Informatiker